Ayre ist der Familienname folgender Personen:
 Garry Ayre (* 1953), kanadischer Fußballspieler
 Jack Ayre (1894–1977), kanadischer Pianist und Komponist
 Kristian Ayre (* 1977), kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 Sanjay Ayre (* 1980), jamaikanischer Leichtathlet
 Thornton Ayre, Pseudonym des britischen Science-Fiction-Autors John Russell Fearn (1908–1960)

Ayre steht ferner:
 alternativ für Air (Musik), eine Nebenform der musikalischen Gattung Lied

Siehe auch:
 Air
 Aire
 Ayr (Begriffsklärung)